Kolobowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kolobowo (Iwanowo, Schuja), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwanowo, Rajon Schuja

Dörfer:
 Kolobowo (Iwanowo, Jurjewez), in der Oblast Iwanowo, Rajon Jurjewez
 Kolobowo (Iwanowo, Schuja, Afanassjewskoje), in der Oblast Iwanowo, Rajon Schuja, Landgemeinde Afanassjewskoje
 Kolobowo (Jaroslawl, Nekous), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous
 Kolobowo (Jaroslawl, Poschechonje), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Poschechonje
 Kolobowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Kolobowo (Komi), in der Republik Komi
 Kolobowo (Nischni Nowgorod, Bor), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Bor
 Kolobowo (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Tschkalowsk
 Kolobowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Kolobowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Kolobowo (Tambow), in der Oblast Tambow
 Kolobowo (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Kolobowo (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Kolobowo (Twer, Peno), in der Oblast Twer, Rajon Peno
 Kolobowo (Twer, Selischarowo), in der Oblast Twer, Rajon Selischarowo
 Kolobowo (Wologda), in der Oblast Wologda